The Morning After ist der Titel von:
 Originaltitel des Films Der Morgen danach von Sidney Lumet (1986)
 The Morning After (Fernsehserie), Fernsehserie (2011)
 The Morning After (Album), Studioalbum der Band Tankard (1988)
 The Morning After (Lied), Lied aus dem Film Die Höllenfahrt der Poseidon (1972)